SFO est un sigle, qui signifie :
Société française d'optique ;
Société française d'ophtalmologie ;
 Société française d'Orchidologie ;
 Serious Fraud Office, l'organisme chargé de la lutte contre la grande délinquance financière en Grande-Bretagne ;
Société française d'odonatologie, association spécialisée sur l'étude des libellules (Odonates) ;
 Société française d’onomastique, qui décerne le prix Albert-Dauzat ;

SFO est un code, qui signifie :
 Aéroport international de San Francisco, aéroport de San Francisco en Californie (États-Unis), selon le code AITA des aéroports

Code